Hulverscheidt steht für:

 einen Ortsteil von Radevormwald in Nordrhein-Westfalen, siehe Hulverscheidt

Hulverscheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Hulverscheidt, deutscher Wirtschaftsjournalist
 Hans Hulverscheidt (1908–1988), deutscher Chorleiter, Hochschullehrer und Organologe
 Walter Hulverscheidt (1899–1989), deutscher Forstmann